William Burroughs ist der Name folgender Personen:

* William S. Burroughs (1914–1997), US-amerikanischer Schriftsteller und Künstler
 William S. Burroughs Jr. (1947–1981), US-amerikanischer Schriftsteller
 William Seward Burroughs I. (1857–1898), US-amerikanischer Erfinder und Unternehmer